Diese Liste zeigt die Flaggen und Wappen der Komitate der Republik Ungarn.

Liste

Weblinks 
 

Ungarn 
Ungarn
!Wappen
Wappen (Ungarn)